Гвидо Рейбрук (;  род. ,  Брюгге, провинция Западная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1964-1973 годах. Чемпион Бельгии по шоссейному велоспорту в групповой гонке (1966).  Имя велогонщика носит ежегодная юниорская велогонка «Классика Гвидо Рейбрука», проводящаяся с 2006 года в окрестностях  бельгийского города Дамме.

Достижения 

 1962
 3-й Тур Бельгии (любители)
 1964
 1-й Париж — Тур
 1-й Чемпионат Цюриха
 1-й — Этап 2 Тур Пикардии
 2-й Tour du Nord
 2-й Tour du Loir-et-Cher
 1965
 1-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1-й — Этап 4 Тур Бельгии
 1-й — Этапы 6 и 10 Тур де Франс
 2-й Париж – Люксембург
 4-й Париж — Тур
 6-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Милан — Сан-Ремо
 1966
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й Париж — Тур
 1-й — Этап 2 Тур де Франс
 2-й Три дня Западной Фландрии
 4-й Тур Фландрии
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 7-й Париж — Брюссель
 9-й Супер Престиж Перно
 1967
 1-й — Этапы 4 и 9 Тур де Франс
 1-й — Этап 1а Вуэльта Испании
 1-й — Этапы 1 и 3 Париж — Ницца
 1-й Elfstedenronde
 7-й Тур Фландрии
 1968
 1-й Париж — Тур
 1-й Circuit des frontières
 1-й — Этапы 2 и 3b Неделя Каталонии
 1-й — Этап 3 Джиро ди Сардиния
 1-й — Этап 1 Вуэльта Каталонии
 1-й — Этапы 3, 11 и 22 Джиро д’Италия
 1-й — Этапы 2 и 3а (КГ) Париж – Люксембург
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 7-й Супер Престиж Перно
 9-й Париж — Рубе
 1969
 1-й Амстел Голд Рейс
 1-й — Этапы 1b (КГ) и 13 Тур де Франс
 1-й — Этап 3 Неделя Каталонии
 2-й Trofeo Jaumendreu
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка 
 8-й Чемпионат Цюриха 
 1970
 Вуэльта Испании
 1-й  — Очковая классификация 
 1-й  — Комбинированная классификация
 1-й — Этапы 3, 7 и 8b
 1-й — Этап 7а Париж — Ницца
 1-й — Этап 3 Джиро ди Сардиния
 2-й Париж – Люксембург
 2-й Милан — Турин
 3-й Париж — Тур
 10-й Милан — Сан-Ремо
 1971
 1-й — Этап 4b Джиро ди Сардиния
 1-й — Этап 3а Тиррено — Адриатико
 1-й — Этап 4 Вуэльта Каталонии
 2-й Сассари — Кальяри
 3-й Гран-при Зоттегема
 7-й E3 Харелбеке
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1972
 1-й — Этап 4 Вуэльта Валенсии
 6-й Париж — Тур
 1973
 1-й — Этап 2а Тур Пикардии

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Рейбрук, Гвидо на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии